Demnia (obwód lwowski)
 Demnia (obwód tarnopolski)
 SKK Demnia – ukraiński klub piłkarski.